ACL é um acrônimo que pode referir-se a:

 AFC Champions League - Liga dos Campeões da AFC
 Academia Catarinense de Letras
 Academia Cearense de Letras
 Academia Cristã de Letras
 Academia das Ciências de Lisboa
 Access Control List - Lista de controle de acesso - termo usado no escopo da segurança de sistemas
 Associação Comercial de Lisboa
 Association for Computational Linguistics - («Associação para Lingüística Computacional»), sociedade científica e profissional dedicada à linguística computacional
 Audit Command Language - programa de computador destinado a testes em arquivos de dados

Desambiguações de siglas